Vocco ist der Name folgender Personen:

 Volkold von Meißen (auch: Wolcold, Folcold, Folchold, Volhold, Volkhuld, Volchrad, Vocco; † 992), Bischof von Meißen 
 Wocho (auch: Bocho, Vocco, Wokke oder Bokk, † 1334), Bischof von Seckau 

Siehe auch:
 Fokko